OIM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Oshima, Oshima Island, Giappone
 OIM – Organizzazione Internazionale per le Migrazioni